Płociczno ist der Name folgender Orte in Polen:

 Płociczno (Ełk) im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Plotzitznen, Bunhausen, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Płociczno (Piła), Station der Preußischen Ostbahn im Powiat Piła, Woiwodschaft Großpolen (Albertsruh)
 Płociczno (Świedziebnia) im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Płociczno (Lubowidz) im Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien
 Płociczno (Bakałarzewo) im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien
 Płociczno (Kaliska) im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Płociczno (Lipusz) im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern
 Płociczno (Tuczno) im Powiat Wałecki, Woiwodschaft Westpommern (Spechtsdorf, Kreis Arnswalde, Brandenburg)
 Płociczno-Osiedle im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien
 Płociczno-Tartak im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien